Chrám svatých Borise a Gleba může znamenat:

 Chrám svatých Borise a Gleba (Daugavpils) –  je největší pravoslavný chrám v Lotyšsku, ve městě Daugavpils,
 Chrám svatých Borise a Gleba (Kidekša) – pravoslavný chrám v obci Kidekša Vladimirské oblasti Ruska.